Blumberg (palabra compuesta alemana significando monte floral) es un nombre propio.

Topónimo

 Blumberg, ciudad en el distrito de Selva Negra-Baar en el sur de Baden-Wurtemberg, Alemania
 Castillo Viejo Blumberg, castillo cerca de la ciudad Blumberg
 Castillo Nuevo Blumberg, castillo cerca de Löffingen en el distrito de Brisgovia-Alta Selva Negra en el sur de Baden-Wurtemberg, Alemania
 Blumberg, barrio de Ahrensfelde en el distrito de Barnim en Brandeburgo, Alemania
 Blumberg, barrio de Arzberg en Sajonia, Alemania
 Blumberg, barrio de Casekow en el distrito de Uckermark en Brandeburgo, Alemania

Apellido

 Baruch Samuel Blumberg, científico estadounidense
 Juan Carlos Blumberg, empresario y político argentino

Otros

 Signo de Blumberg, término médico
 Ley Blumberg, ley argentina